Синг-синг:

 Синг-Синг — тюрьма с максимально строгим режимом в Оссининге, США.
 Синг-синг — итальянский фильм 1983 года.
 Фестиваль Синг-Синг — фестиваль народного танца, один из главных праздников Папуа — Новой Гвинеи.